Ве́рхняя улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Верхняя улица — улица в Минске.

Россия 
 Верхняя улица — улица в Керчи.
 Верхняя улица — улица в Липецке.
 Верхняя улица — улица в Медвежьегорске.
 Верхняя улица — улица в Москве.
 Верхняя улица — улица в Нижнем Новгороде.
 В Санкт-Петербурге:
 Верхняя улица — улица в Выборгском и Калининском районах.
 Верхняя улица — улица в Сестрорецке.
 Верхняя улица — улица в Феодосии.
 Верхняя улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Верхняя улица — улица в Запорожье.
 Верхняя улица — улица в Николаеве Николаевской области.
 Верхняя улица — улица в Черновцах.

См. также 
 Верхняя аллея
 Верхний переулок